Halitscher Land steht für:

 Halitscher Land (Kiewer Rus)
 Halitscher Land (Königreich Polen)